Té de monte puede referirse a:
 El nombre común de la planta Acinos alpinus.
 El nombre común de la planta Helianthemum syriacum.
 El nombre común de la planta Jasione montana.
 El nombre común de la planta Sideritis hyssopifolia.